Владимир Михалков:
 Михалков, Владимир Александрович (1886—1932) — российский и советский птицевод, один из основоположников советского промышленного птицеводства.
 Михалков, Владимир Сергеевич (1817—1900) — российский коллекционер и общественный деятель.